Die Generali Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2000 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in San Marino die Internazionali di Tennis di San Marino gespielt, welche anders als die Generali Open, die zur ATP International Series Gold zählten, nur zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Albert Costa, der in diesem Jahr an fünf gesetzt im Achtelfinale scheiterte. Es gewann sein Landsmann Àlex Corretja, der damit seinen dritten Titel der Saison und seinen insgesamt 12. Titel feierte. Er gewann beim Stand von 6:3, 6:1 und 3:0 durch die Aufgabe seines Gegners Emilio Benfele Álvarez.
Im Doppel siegte die an acht gesetzte Paarung Cyril Suk und Pablo Albano, die damit die Nachfolge von Peter Nyborg und Chris Haggard antraten. Die Titelverteidiger traten mit anderen Partnern an und schieden beide im Halbfinale aus. Für Suk und Albano war es jeweils der 2. Titel der Saison, den ersten erreichten beide allerdings mit anderen Mitspielern. Der Sieg in Kitzbühel war für Albano der 9. und letzte Titel seiner Karriere, für Suk der 20.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Kitzbühel